Алексю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Алексюк Анатолій Миколайович (* 1932) — український науковець у галузі педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, професор, академік-засновник АН ВШ України
 Алексюк Володимир Вікторович (* 1987) — український хокеїст, захисник

Див. також 
 Олексюк